Jang Song-thaek, född 2 februari 1946 i Kangwon, död 12 december 2013 i Pyongyang, var en nordkoreansk politiker och viktig medlem i den styrande Kim-klanen, då han var gift med den förre ledaren Kim Jong-ils syster Kim Kyong-hui. Han var därför farbror (genom äktenskap) till den nuvarande ledaren i Nordkorea, Kim Jong-un.

Jang var son till marskalken Jang Song U och generallöjtnanten Jang Song Gil. Han utbildades vid Kim Il-sungs militärhögskola och vid Kim Ils-sungs partihögskola. Han studerade även vid Moskvauniversitetet. Han gifte sig med Kim Kyong-hui 1972 och steg därefter i hierarkin i Koreas arbetarparti. Under det senare 1970-talet föreföll han ha fallit i onåd på grund av sin utsvävande livsstil och blev chef för ett stålverk i Nampo, men 1985 blev han chef över centralkommitténs avdelning för ungdomsaktiviteter.

2004 föreföll han åter ha fallit i onåd då han plötsligt försvann från offentligenheten och enligt vissa uppgifter hade han skarpa meningsskiljaktigheter med premiärminister Pak Pong-ju om landets ekonomiska politik. 2006 var han åter i rampljuset och blev förste vice chef för det viktiga "Kontoret för organisation och vägledning" i Koreas arbetarparti, som har ansvar för att försäkra sig om medlemmarnas politiska lojalitet. I mars samma år ledde han också en delegation till Kina för att undersöka den ekonomiska utvecklingen där. 2009 uppnådde han sin högsta position när han utnämndes till vice ordförande i Nationella försvarskommissionen.

Jang ansågs ha separerat från sin hustru, med vilken han har två barn. Parets dotter, Jang Kum Song (född 1977), skall ha tagit livet av sig i Paris 2006.

I samband med Kim Jong-ils sviktande hälsa ansågs Jang ha tagit över de verkliga ledarskapet över Nordkorea. Han ansågs ha blivit fyrstjärnig general vid tiden för Kim Jong-ils död och han gjorde sitt första officiella framträdande som sådan när Kim låg på lit de parade. Han blev senare utnämnd till efterträdaren Kim Jong-uns "främste politiske rådgivare".

I december 2013 blev Jang abrupt avskedad från alla sina befattningar och utesluten ur partiet på grund av "kontrarevolutionär verksamhet". Hans foto bortretuscherades retroaktivt från officiella bilder och flera av hans närmaste förtrogna avrättades. Jang själv avrättades den 12 december 2013.

Släktträd

Källor

Nordkoreanska politiker under 1900-talet
Nordkoreanska militärer
Män
Födda 1946
Avlidna 2013
Personer från Kangwon, Nordkorea
Personer som blivit avrättade av Nordkorea
Alumner från Moskvauniversitetet
WP:Projekt Korea
Nordkoreanska politiker under 2000-talet